Der Suchraum eines Suchproblems ist die Menge, die nach den zu findenden Objekten durchsucht werden soll. Von der Beschaffenheit dieser Menge hängt es ab, welche Suchverfahren geeignet sind.

Ist der Suchraum endlich, so führt schon das einfachste Suchverfahren, die lineare Suche, im Prinzip stets zum Ziel. Hierbei wird der gesamte Suchraum vollständig abgesucht. Ist der Suchraum sehr groß oder unendlich, so zwingt der Zeitaufwand dazu, effizientere Suchverfahren zu verwenden. Diese durchsuchen den Suchraum nur teilweise, aber gezielt, wozu Wissen oder Annahmen (Heuristiken) über die Struktur des Suchraums erforderlich sind.  

Suchalgorithmus